Ricardo Núñez es un antropónimo compuesto por el nombre Ricardo y el apellido Núñez, puede referirse a:

 Ricardo Núñez Lissarrague (1904–1998), artista español.
 Ricardo Núñez (1908–1997), jurista argentino.
 Ricardo Núñez Muñoz (1939–), político chileno.
 Ricardo Antonio Núñez Pérez (1993–), boxeador panameño.